Дравско може да се отнася за:

 Дравско – община в Полша, във Великополско войводство, в Чарнковско-Тшчянски окръг
 Дравско – село в Полша, във Великополско войводство, в Чарнковско-Тшчянски окръг, в община Дравско
 Дравско – махала в Полша, във Великополско войводство, в Чарнковско-Тшчянски окръг, в община Дравско
 Дравско – езеро в Полша, в Западнопоморско войводство